GPT steht für: 
 Alanin-Aminotransferase (ALT, ALAT, früher Glutamat-Pyruvat-Transaminase). In der Enzymdiagnostik wird die Abk. auch für den Titer der Glutamat-Pyruvat-Transaminase (s. o.) im Blutserum benutzt (siehe Transaminasenanstieg).
 ChatGPT ist ein auf künstlicher Intelligenz beruhendes, textbasiertes Dialogsystem (chatbot)
 General Property Trust, ein australisches Immobilienunternehmen mit Sitz in Sydney 
 Gesellschaft für Phytotherapie
 Gesprächspsychotherapie (fachlich genauere Abkürzung, neben GT) 
 Greater Patagonian Trail, ein Fernwanderweg durch Patagonien
 GUID Partition Table
 Gulfport-Biloxi International Airport (IATA-Code), Flughafen im US-Bundesstaat Mississippi
 Generative Pretrained Transformer, eine KI-Technologie zur Sprachverarbeitung
 Grenzüberschreitendes Polizeiteam (nl: Grensoverschrijdend Politie Team), Sondereinheit der deutsch-niederländischen Polizei
 GPT/GPT-2/GPT-3 (Generative Pretrained Transformer), auf künstlicher Intelligenz basierende Textgeneratoren

GPT